O Colégio Técnico de Minas Gerais (COTEMIG) é uma instituição de ensino privada brasileira localizada em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais. O colégio oferece os cursos de Ensino Médio e Pós-Médio. 

Possui dois campus em bairros distintos de Belo Horizonte: Floresta e Barroca.

Unidades

Campus I - Barroca
Nesta unidade, além do Ensino Médio, funciona também a Faculdade Cotemig, possuindo 8 laboratórios de informática e uma biblioteca para a faculdade.

Campus II - Floresta
Nesta unidade é ministrado o Ensino Médio e Pós-médio, possuindo 3 laboratórios de informática,

Ligações externas 
Página oficial

Instituições de ensino de Minas Gerais
Instituições de ensino médio
Instituições de ensino técnico
Instituições de ensino de Belo Horizonte
Escolas particulares do Brasil